Taiping Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taiping Xiang (socken i Kina), Hubei, 
 Taiping (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 45,40, long 121,66), 
 Taiping (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 48,62, long 123,83), 
 Taiping (socken i Kina, Hunan), 
 Taiping (socken i Kina, Heilongjiang, lat 48,45, long 125,87), 
 Taiping (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,92, long 125,93), 
 Taiping (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,39, long 131,55), 
 Taiping (socken i Kina, Yunnan), 
 Taiping (socken i Kina, Sichuan, lat 29,89, long 105,25), 

Robotskapade Kinaförgreningar